Geico 500  är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 188 varv (500,08 miles 804,800 km) på den 2,66 mile långa ovalbanan Talladega Superspeedway i Lincoln i Alabama i USA. Loppet har körts årligen sedan 1970 och är ett av två lopp under säsongen som körs på Talladega, det andra är Yellawood 500.

Tidigare namn 
 Alabama 500 (1970)
 Winston 500 (1971–1993, 1997)
 Winston Select 500 (1994–1996)
 DieHard 500 (1998–2000)
 Talladega 500 (2001)
 Aaron's 499 (2002–2014)

Vinnare genom tiderna 

  – Loppet kortat 10 procent på grund av rådande energikris.
  – Loppet kortades på grund av mörker på ej belyst bana. Detta efter att loppet rödflaggats i två och en halv timme under den tid det tog att reparera skyddsstaketet efter Bobby Allisons krasch på varv 22.
  – Loppet framskjutet från söndag till måndag på grund av regn.
  – Loppet skulle egentligen körts 27 april men fick flyttas till den 10 maj på grund av långvarit regn samt av logistikskäl.
  – Loppet förlängt enligt Nascar:s regel om att ett lopp inte får avgöras bakom säkerhetsbilen.

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Sport i Alabama
Återkommande sportevenemang med premiär 1970